Leandro est un prénom masculin italien, espagnol et portugais. C'est un dérivé de Léandre. Il peut désigner :

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Leandro (1959-), José Leandro de Souza Ferreira, footballeur international brésilien.
 Leandro (1975-), Leandro Fonseca, footballeur brésilien.
 Leandro (1980-), Leandro Lessa Azevedo, footballeur brésilien.
 Leandro (1982-), Leandro Marcolini Pedroso de Almeida, footballeur brésilien naturalisé hongrois.
 Leandro (1985-), Leandro Montera da Silva, footballeur brésilien.
 Leandro (1993-), Weverson Leandro Oliveira Moura,footballeur brésilien.
 Alex Leandro (1984-), Alex Leandro Souza, footballeur brésilien.

Autre 
 
 Leandro Amaral (1977-), footballeur international brésilien.
 Leandro Pereira (1991-), footballeur brésilien.
 Leandro Simioni (1974-), footballeur brésilien.
 Leandro Teixeira (1987-), footballeur brésilien.

Voir aussi 
 
 Leandrão

Prénom masculin
Prénom italien
Prénom espagnol
Prénom portugais